I Campionati mondiali di sollevamento pesi 2013 sono stati l'80ª edizione della manifestazione. Si sono svolti alla Sala del Centenario di Breslavia, in Polonia, dal 20 al 27 ottobre 2013.

Medagliere
 Grandi medaglie (risultati totali)

 Grandi e piccole medaglie (risultati totali, strappo e slancio)

Podi

Uomini

Donne

Collegamenti esterni 

2013
Competizioni sportive a Breslavia
Sport nel 2013